Klampfer steht für
Josef Klampfer (1892–1962), Salzburger Krippenkünstler
 G. Klampfer Elektroanlagen, österreichisches Unternehmen